Esta é a lista de jogos de futebol disputados pelo Clube de Regatas do Flamengo na temporada de 2017.

O clube disputou 83 partidas, sendo 34 como mandante, 30 como visitante e 19 clássicos. Foram 41 vitórias, 24 empates e 18 derrotas. A equipe marcou 135 gols e sofreu 74, com saldo de 61 gols.

Campanha 

 Legenda:  Vitória —  Empate —  Derrota —  Clássico

Mês a mês

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Notas 
 CLAS. São considerados clássicos as partidas contra ,  e

Ligações externas 

Jogos 2017